Осёл альбинос или Белый осёл (, также Asino Albino) — порода ослов, эндемичная для острова Асинара в итальянском регионе Сардиния.

Среда обитания этого редкого подвида африканского осла (equus africanus) ограничена островом Асинара, который стал национальным парком в 1997 году, в котором общая численность популяции составляет около 90 особей, и природной резервацией , Альгеро. Несколько особей есть в Тоскане и Эмилии-Романье.

Ссылки 
 Белые ослы Асинара
 По Северной Сардинии

Животные по алфавиту
Природа Сардинии
Ослы
Эндемики Италии